

Architettura
 Cambria Iron Company – National Historic Landmark degli Stati Uniti.

Geografia

Regno Unito
 Cambria – forma latina di Cymru, endonimo del Galles

Stati Uniti d'America
 Cambria – villaggio della Contea di Williamson, Illinois
 Cambria – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Cambria – città della Contea di Niagara, New York
 Cambria – township della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Cambria – villaggio della Contea di Columbia, Wisconsin
 Cambria – città fantasma del Wyoming
 Contea di Cambria – contea della Pennsylvania
 Cambria – census-designated place della California

Altro 
 Cambria – tipo di carattere
 Adele Cambria – giornalista, scrittrice e attrice italiana
 Florinda Cambria – filosofa, traduttrice, saggista e accademica italiana
 Cambria – nome commerciale di orchidee Cymbidieae ibride